Jan Przanowski – poseł na Sejm II RP
 Jan Przanowski – polski prawnik, ekonomista